Николай Фёдорович Фокков (1838—1902) — российский филолог-классик, , автор учебных пособий и переводчик.

Биография 
Родился в семье белорусского дьякона  года. В 1868 году окончил кандидатом историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (специализировался в классической филологии) и начал преподавательскую деятельность: учитель древних языков в Пятигорской, затем в  Тифлисской гимназии .

В 1870—1884 гг. служил в Петербурге: преподаватель греческого языка и инспектор 6-й Петербургской гимназии (1870—1873); также преподавал в гимназии Человеколюбивого общества и Училище правоведения (1873—1874).

В 1870-х годах был редактором классического отдела Журнала Министерства народного просвещения и занимал должность инспектора Санкт-Петербургского учебного округа. В 1880—1884 годах — Член Учёного комитета Министерства народного просвещения. В 1880—1883 гг. преподавал латинский язык в Петербургской духовной академии.

В 1884 году (после сокращения штата духовной академии) был переведён в Киев — приват-доцент кафедры классической филологии университета Св. Владимира. Основательный знаток классических языков и опытный методист, Н. Ф. Фокков пользовался покровительством бывших коллег по Учёному комитету, но достаточной для университетской кафедры научной компетенцией не обладал (см. письма Ю. А. Кулаковского).

В 1889—1891 годах был экстраординарным профессором в Нежинском историко-филологическом институте.

В чин статского советника он был произведён 15 декабря 1880 года. Награждён орденом Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 2-й степени.

Выйдя в отставку, жил на собственном хуторе. Скончался от сердечного приступа  года.

Известен прежде всего как автор двух оригинальных пособий по интерпретации церковных греческих текстов «К чтению церковно-греческого текста» (Киев, 1886) и «К синтаксису греческого новозаветного языка и византийского» (М., 1887), которые не утратили значения до настоящего времени. Также составитель ряда гимназических пособий: «Грамматика греческого языка» (СПб., 1870); «Учебник греческого языка» (Вып. 1—2. — СПб., 1871—1872); «Словообразование и синтаксис греческого языка» (СПб., 1877). Сделал переводы из римской поэзии (фрагменты Вергилия, Горация, Тибулла), из которых заслуживает внимания ода Горация  «К Мельпомене» (ЖМНП. — 1873. — № 12. — С. 137—142) — один из первых переводов этого стихотворения размером оригинала. Также перевёл, с примечаниями, «Историю философии» Ф. Ибервега (: тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. — Т. I, Ч. I).

Примечания

Литература 
 
 Русская интеллигенция : Автобиогр. и биобиблиогр. документы в собр. С.А. Венгерова . — Т. 2. — , 2010.
   
 Смышляева В. П. Российские филологи-классики XIX века: «германовское» направление. — , 2015.

Ссылки 
 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ. Н. Ф. ФОККОВ. К МЕЛЬПОМЕНЕ

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского университета Святого Владимира
Преподаватели Нежинского лицея
Преподаватели Тифлисской гимназии
Преподаватели Шестой Санкт-Петербургской гимназии
Статские советники
Авторы учебников